node — слово в деяких германських мовах.
 node — вузол графу, вузол мережі (наприклад Фідонет). 
 node — один з елементів даних у проекті OpenStreetMap.
 node.js —  для мови JavaScript.

Див. також 
 Нода
 Вузол (значення)